Clavulinaceae é uma família de fungos pertencente à ordem Cantharellales.

Espécies

Galeria 

Clavulinaceae